Dolores – imię żeńskie
Miejscowości:
 Dolores – miasto w prowincji Buenos Aires w Argentynie
 Dolores – miasto w departamencie Tolima w Kolumbii
 Dolores – miejscowość w stanie Kolorado, w USA
 Dolores – miasto w departamencie Soriano w Urugwaju
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dolores (ang. Dolores County) – w stanie Kolorado
Literatura
 Dolores – poemat Algernona Charlesa Swinburne’a
 Dolores − powieść Jacqueline Susann, wydana w 1976 roku
Film
 Dolores − amerykański film dramatyczny z 1995 roku
 Dolores − francuski film z 2002 roku